La crosse désigne souvent un bâton à l'extrémité plus ou moins recourbée (en crochet) ou, par extension, tout autre dispositif destiné à en faciliter la préhension.

Crosse peut donc désigner :

Objets 

 La crosse, ou houlette, le bâton caractéristique du métier de berger ;
 La crosse épiscopale, bâton ou canne pastoral, dont l'extrémité supérieure est recourbée en volute, insigne du pouvoir de l'évêque ;
 La crosse d'une canne, l'une des formes recourbées que peut prendre la poignée d'une canne ;
 La partie postérieure d'une arme à feu lui permettant d'être prise en main ou de se caler sur l'aisselle pour épauler ;
 La crosse d'appontage, un système installé sur les avions embarqués à bord de porte-avions ;
 Divers bâtons à bout recourbé ou en forme de club, munis ou non d'un petit filet, utilisés dans certains sports pour tenir ou pousser la balle, comme le bâton utilisé au hockey ou la crosse.

Architecture 
 Une crosse est un synonyme de crochet, ornement fait d'une tige qui s'enroule en forme de volute.

Typographie 
 La crosse, un diacritique souscrit attaché à plusieurs lettres ou symboles.

Botanique 
 Les jeunes feuilles des fougères qui, enroulées, sont nommées crosses en raison de leur ressemblance avec une crosse d'évêque.

Sports 
 Un sport collectif d'origine amérindienne (Canada), aussi appelé lacrosse en anglais et  vilorta en espagnol ;
 Un sport collectif d'origine française pratiqué sous l'Ancien Régime.

Toponymes 

 Crosses, une commune française située dans le département du Cher ;
 Île-à-la-Crosse, une communauté rurale située au Nord de la province de la Saskatchewan au Canada ;
 La Crosse, une ville du Wisconsin ;
 Le comté de La Crosse, un comté du Wisconsin.

Patronymes 

 Gordon Crosse (1937-2021), compositeur britannique ;
 Hippolyte Crosse (1826-1898), conchyliologiste français ;
 Raymond de Lacrosse est un marin français, contre-amiral de l'Empire Napoléonien, capitaine du navire Droits de l'Homme.

Homonymie 
 Lacrosse et Onyx sont les noms de code de satellites espions à imagerie radar du National Reconnaissance Office des États-Unis.